Evdokija Borisovna Jusupova – nobildonna russa
 Lidija Muhtarovna Jusupova – attivista russa
 Zinaida Nikolaevna Jusupova – nobildonna russa